Bauersberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Bauersberg (Rhön) (bis ca. 760 m), Berghang bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Bauersberg (Frankenwald) (558 m), Berg bei Glosberg, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Bauersberg (Südrhön) (319 m), Berg bei Aschach, Markt Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Bauersberg (Spessart) (307 m), Berg bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Orte:
 Bauersberg (Bischofsheim in der Rhön), Ortsteil von Bischofsheim in der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Bauersberg (Remshalden), Weiler im Gemeindeteil Geradstetten von Remshalden im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bauerberg
 Bauernberg
 Baursberg